Флаг муниципального образования сельское поселение Клишинское Озёрского муниципального района Московской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Ныне действующий флаг утверждён 29 сентября 2010 года и 17 декабря 2010 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6474.

Флаг составлен на основе герба сельского поселения по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

История 
Первый флаг сельского поселения Клишинское был утверждён 25 декабря 2009 года решением Совета депутатов сельского поселения Клишинское № 02/04, описание флага гласило:

«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из двух вертикальных полос: красной, шириной 1/4 длины полотнища, и части, состоящей из пяти горизонтальных полос различной формы и величины. Горизонтальные полосы — зелёная, фигурная жёлтая в виде стилизованной цепи, отверстия которой заполнены зелёным цветом (диаметр кольца —  ширины полотнища, от верхнего края до середины цепи — 1/3 ширины полотнища), и далее равные по ширине голубая, белая и голубая, разделённые линиями, повторяющими нижний контур цепи».

29 сентября 2010 года, в связи с поступившим заключением из Геральдического совета при Президенте Российской Федерации, решением Совета депутатов сельского поселения Клишинское № 07/10, решение от 25 декабря 2009 года № 02/04 было отменено.

В тот же день, 29 сентября 2010 года, решением Совета депутатов сельского поселения Клишинское № 02/11, был утверждён новый (ныне действующий) флаг сельского поселения Клишинское.

Оба флага были разработаны одним авторским коллективом (Союз геральдистов России).

Описание 
«Полотнище, состоящее из пяти горизонтальных полос различной формы и величины. Горизонтальные полосы — зелёная, фигурная жёлтая в виде стилизованной цепи из пяти колец, отверстия которых заполнены зелёным цветом (диаметр кольца — 3/10 ширины полотнища, от верхнего края до середины цепи — 2/5 ширины полотнища) и далее равные по ширине голубая, белая и голубая, разделённые линиями, повторяющими нижний контур цепи».

Обоснование символики 
Основной достопримечательностью сельского поселения Клишинское является известный на всю округу понтонный мост (на флаге поселения представлен цепью из пяти золотых колец) через реку Оку (символически изображённую на флаге волнистым белым поясом на голубом поле), протекающую вдоль территории поселения. Этот мост, построенный в 1892 году инженером Китаевым, лишил немалых доходов паромных перевозчиков, работавших на реке, и вокруг него разгорелась нешуточная борьба, стоившая 22 сентября 1895 года жизни многим крестьянам. Но и в настоящее время этот понтонный мост (конечно, усовершенствованный и осовремененный) решает многие транспортные проблемы местного населения.

Волны на флаге сельского поселения Клишинское подобны волнам на флаге Озёрского муниципального района, указывают на единство и тесную взаимосвязь поселения и района.

Красная вертикальная полоса символически указывает на территориальную принадлежность поселения Московской области, поскольку во времена первого строительства понтонного моста село Клишино относилось к Рязанской губернии. Красный цвет — символ труда, мужества, жизнеутверждающей силы, красоты и праздника.

Зелёный цвет отражает сельскохозяйственную направленность жизнедеятельности поселения и символизирует весну, здоровье, природу, надежду.

Голубой цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, ясности, открытости, божественной мудрости, примирения.

Примечания